Ein Forschungs- und Technologiezentrum gibt es in:
Forschungs- und Technologiezentrum Westküste; Forschungszentrum der Christian-Albrechts-Universität Kiel.
Forschungs- und Technologiezentrum Minden; heute: DB Systemtechnik.
Forschungs- und Technologiezentrum Darmstadt; Nachfolger des Fernmeldetechnischen Zentralamtes.